È stata la prima edizione del torneo Challenger, in finale Sander Arends e David Pel hanno sconfitto André Göransson e Gonçalo Oliveira con il punteggio di 7-5, 7-65.

Teste di serie 

  Andrés Molteni /  Hugo Nys (primo turno)
  Artem Sitak /  Igor Zelenay (primo turno)

  André Göransson /  Gonçalo Oliveira (finale)
  Sander Arends /  David Pel (campioni)

Wildcard 

  Jonáš Forejtek /  Michael Vrbenský (primo turno)
  Jiří Lehečka /  Andrew Paulson (primo turno)

  Petr Nouza /  Matěj Vocel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

RPM Prague Open 2020